Raleigh puede referirse a:

 Raleigh, pueblo de Nuevo Gales del Sur (Australia).
 Raleigh, pueblo de Terranova y Labrador (Canadá).
 Mansión de Raleigh, mansión histórica de Devon (Reino Unido).
 Raleigh, lugar designado por el censo en Florida.
 Raleigh, área no incorporada en Georgia.
 Raleigh, villa de Illinois.
 Raleigh, comunidad no incorporada de Indiana.
 Raleigh, comunidad no incorporada de Iowa.
 Raleigh, pueblo de Mississippi.
 Raleigh, capital de Carolina del Norte.
 Raleigh, comunidad en Tennessee.
 Raleigh, comunidad no incorporada en Virginia Occidental.
 Municipio de Raleigh, municipio del Condado de Wake en Carolina del Norte.
 Municipio de Raleigh, municipio del Condado de Saline en Illinois.

También puede referirse a:

 Raleigh (banda), banda británica de música alternativa.
 Raleigh (nativo), nativo de Estados Unidos.